Кратер Прагер () — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецко-американского астронома Ричарда Прагера (1884—1945) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1971 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Бечварж на западе-северо-западе; кратер Грегори на севере-северо-западе; кратер Грин на севере-северо-востоке; кратер Гартман на северо-востоке; кратер Глазенап на востоке-северо-востоке и кратер Лав на юге-юго-западе. На севере в непосредственной близости от кратера находится цепочка кратеров Грегори. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 53,9 км, глубина 2,7 км.

Кратер имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал значительно сглажен, в южной части почти сравнялся с окружающей местностью, северная часть вала перекрыта группой кратеров. Дно чаши относительно ровное, в центре чаши расположено полукольцо из маленьких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Прагер C относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Прагер G относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны. 
Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-17. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны